Philip Currie (dyplomata)
 Philip J. Currie